O Football Impact Cup de 2012 foi a primeira edição do torneio de futebol amistoso que foi disputado em Marbella, Espanha, de 22 a 28 de janeiro de 2012. O torneio envolveu 9 equipes da Europa Central e Oriental. Esta edição teve o  como o grande campeão.

Equipes participantes 
  
  Strømsgodset
  Videoton FC
  Dinamo Tbilisi
  Klub Dnipro
  Cracovia Kraków
  FK Ekranas
  BSC Young Boys
  Guangzhou Evergrande

Jogos

Premiação

Ver também 
Marbella Cup
Torneio da Costa do Sol

Ligações externas 
FootballImpact.com/ 

2012
2012 no futebol